Eugeniusz Bodo – polski aktor
 Bodo – polski serial telewizyjny z 2016 roku o Eugeniuszu Bodo
 Bodo – polski film fabularny z 2016 roku o Eugeniuszu Bodo
 Bodø – miasto w Norwegii
 język bodo – język urzędowy w indyjskim stanie Asam
 Bodo – lud w indyjskim stanie Asam

Zobacz też  
 Bodio